Zorino (Amoer) - dorp in de Russische oblast Amoer
 Zorino (Astrachan) - dorp in de Russische oblast Astrachan
 Zorino (Boerjatië) - dorp in de Russische Boerjatië
 Zorino (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Zorino (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Zorino (Kaliningrad) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Zorino (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Zorino (Kostroma) - dorp in de Russische oblast Kostroma
 Zorino (selsovjet Polevskoi) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zorino (selsovjet Rysjkovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zorino (district Obojanski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zorino (district Zjeleznogorski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zorino (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Zorino (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Zorino (Novosibirsk) - dorp in de Russische oblast Novosibirsk
 Zorino (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Zorino (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Zorino (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda